La Tache est le titre de plusieurs œuvres :
 La Tache (2002), traduction en français du roman The Human Stain de Philip Roth ;
 La Tache, un film muet français réalisé par Maurice Le Forestier, sorti en 1914 ;
 La Tache, un film américain réalisé par Robert Benton, sorti en 2003 ;

Voir aussi 
 La Tache, un super-vilain évoluant dans l'univers Marvel ;
  ;
 La Deuxième Tache ;
La Tache de sang (1918), traduction en français du film américain The Scarlet Drop réalisé par John Ford.